Ansty et un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Ansty, village du Dorset
Ansty, village du Sussex de l'Ouest
Ansty, village du Warwickshire
Ansty, village du Wiltshire

Voir aussi
Ansty Coombe, village du Wiltshire

Homonymie de toponyme